Postscriptum, een naschrift
 Post Scriptum (album), een album van het Wolfert Brederode Quartet